Gondar (Amarante) — freguesia no concelho de Amarante, Portugal
 Gondar (Caminha) — freguesia no concelho de Caminha, Portugal
 Gondar (Guimarães) — freguesia no concelho de Guimarães, Portugal
 Gondar (Vila Nova de Cerveira) — freguesia no concelho de Vila Nova de Cerveira, Portugal
 Gondar (Nogueira da Montanha) — aldeia da freguesia de Nogueira da Montanha, concelho de Chaves, Portugal

 Gondar (Etiópia) — cidade da Etiópia

Desambiguação